

Prénom

Plante 
 Aglaja, un genre de gastéropodes (limaces de mer) de la famille des Aglajidae.

Voir aussi 
 (47) Aglaja, nom international de 47 Aglaé, un astéroïde